Ludovic ( („hluth” - luptătorul renumit), ) nume de familie sau prenume masculin
poate să însemne:


Monarhi

Împărați ai Sfântului Imperiu Roman 

 Ludovic cel Pios (814-840)
 Ludovic al II-lea, Împărat Roman, moștenitor al lui Lothar I, fratele lui Ludovic cel German, Împărat al Occidentului și Rege al Italiei.
 Ludovic al III-lea cel Orb, Împărat Roman
 Ludovic al IV-lea, Împărat Roman (1282 - 1347)
 Ludovic al V-lea (1328-1347) (în conflict cu Frederic al III-lea de Habsburg) (același cu regele Ludovic al V-lea al Germaniei, cu regele Ludovic al Italiei și cu ducele Ludovic al IV-lea de Bavaria Superioară)

Regi ai Bavariei (König Ludwig) 
 Ludovic I al Bavariei (1825-1848)
 Ludovic al II-lea al Bavariei (1864-1886)
 Ludovic al III-lea al Bavariei (1913-1918)

Regi ai Boemiei (Ludvik) 

 Ludovic Jagiello (1516-1526) (același cu regele Ludovic al II-lea al Ungariei)

Regi franci (Clovis) 

 Clovis I (481 sau 482-511)

 Clovis al II-lea (639-657) (în Neustria și Burgundia)

 Clovis al III-lea (675-676 (în Austrasia, Neustria și Burgundia)

 Clovis al IV-lea (691-694/695) (în Neustria și Burgundia)

Regi ai Franciei răsăritene 

 Ludovic cel German moștenitorul lui Ludovic cel Pios, prin Tratatul de la Verdun (843) primește Francia Răsăriteană
 Ludovic al II-lea cel Tânăr

Regi ai Franței (Louis) 

 Ludovic al II-lea cel Gângav (877-879)
 Ludovic al III-lea (879-882)
 Ludovic al IV-lea Transmarinul (936-954)
 Ludovic al V-lea cel Trândav (986-987)
 Ludovic al VI-lea Capet cel Gros (1108-1137)
 Ludovic al VII-lea Capet cel Tânăr (1137-1180)
 Ludovic al VIII-lea Capet Leul (1223-1226)
 Ludovic al IX-lea Capet cel Sfânt (1226-1270)
 Ludovic al X-lea Capet (1314-1316) (același cu regele Ludovic al Navarei
 Ludovic al XI-lea de Valois (1461-1483)
 Ludovic al XII-lea de Valois (1498-1515) (același cu regele Ludovic al Neapolelui, cu ducele Ludovic de Milano și cu ducele-consort de Bretania)
 Ludovic al XIII-lea cel Drept de Bourbon (1610-1643)
 Ludovic al XIV-lea cel Mare de Bourbon (1643-1715)
 Ludovic al XV-lea cel Iubit de Bourbon (1715-1774)
 Ludovic al XVI-lea de Bourbon (1774-1792)
 Ludovic al XVIII-lea de Bourbon (1814-1815, 1815-1824)
 Ludovic, Delfin al Franței (1661-1711)
 Ludovic al XV-lea 
 Ludovic, Delfin al Franței (1729–1765)
 Ludovic al XVI-lea în timpul lui a avut loc Revoluția franceză
 Ludovic al XVII-lea
 Ludovic al XVIII-lea 
 Ludovic al XIX-lea, rege pentru 20 de minute în 1830

Regi ai Germaniei (König Ludwig) 

 Ludovic al II-lea "Germanicul" (843-876
 Ludovic al III-lea "cel Tânăr" (876-882 (în Franconia, Turingia și Saxonia)
 Ludovic al IV-lea "Copilul" (900-911) (același cu regele Ludovic al Lotharingiei)
 Ludovic al V-lea de Wittelsbach (1314-1347) (același cu împăratul Ludovic al V-lea, cu regele Ludovic al Italiei și cu ducele Ludovic al IV-lea de Bavaria Superioară)

Regi ai Italiei (Lodovico, Luigi) 

 Ludovic de Wittelsbach (1327-1347) (același cu împăratul Ludovic al V-lea, cu regele Ludovic al Germaniei și cu ducele Ludovic al IV-lea de Bavaria Superioară)

Regi ai Lotharingiei (Ludwig) 

 Ludovic (900-904) (același cu regele Ludovic al IV-lea al Germaniei)

Regi ai Navarei (Luis) 

 Ludovic Capet (1305-1316) (același cu regele Ludovic al X-lea al Franței)

Regi ai Neapolelui (Lodovico, Luigi) 

 Ludovic I de Anjou-Valois-Provence (1382-1384) (rege titular) (același cu ducele Ludovic I de Anjou, cu contele Ludovic de Maine și cu contele Ludovic de Provence)

 Ludovic al II-lea de Anjou-Valois-Provence (1386-1417) (rege titular), (1389-1399 (rege efectiv) (același cu ducele Ludovic al II-lea de Anjou, cu contele Ludovic de Maine și de Provence)

 Ludovic al III-lea (1419-1434) (același cu ducele Ludovic al III-lea de Anjou, cu ducele Ludovic de Touraine și cu contele Ludovic de Maine și Provence)

 Ludovic de Valois (1501-1503) (același cu regele Ludovic al XII-lea al Franței, cu ducele Ludovic de Milano și cu ducele-consort Ludovic de Bretania)

Regi ai Poloniei (Ludwik) 

 Ludovic I de Anjou (1370-1382) (același cu regele Ludovic I al Ungariei

Regi ai Portugaliei 

 Ludovic I de Braganca-Saxa-Coburg-Gotha-Kohary (1861-1889)

Regi ai Spaniei (Luis) 

 Ludovic I al Spaniei de Bourbon (1724)

Regi ai Siciliei (Luis) 

 Ludovic de Aragon-Barcelona (1341-1355)

Regi ai Ungariei (Lajos) 

 Ludovic I al Ungariei cel Mare de Anjou (1342-1382) (același cu regele Ludovic I al Poloniei
 Ludovic al II-lea al Ungariei și Boemiei (1516-1526 (același cu regele Ludovic al Boemiei)

Principi, duci și alți conducători de unități teritoriale

Duci de Luxemburg (Ludwig) 

 Ludovic I (1402-1407) (și duce de Orleans)

Conți de Flandra (Louis) 

 Ludovic I de Nevers (1322-1346 (și conte de Nevers și de Rethel, din 1325)

 Ludovic al II-lea de Mâle (1346-1384) (și conte de Nevers și de Rethel, conte de Artois și de Franche-Comte, din 1382)

Markgrafi de Brandenburg (Markgraf Ludwig) 
 Ludovic I "cel Bătrân" de Wittelsbach (1323-1361 (același cu ducele Ludovic al V-lea de Bavaria)
 Ludovic al II-lea "Romanul" de Wittelsbach (1351-1365)

Duci de Bavaria Superioară (Herzog Ludwig) 
 Ludovic al II-lea "cel Aspru" de Wittelsbach (1255-1294)
 Ludovic al IV-lea de Wittelsbach (1294-1347) (același cu împăratul Ludovic al V-lea, cu regele Ludovic al V-lea al Germaniei și cu regele Ludovic al Italiei)
 Ludovic al V-lea "cel Bătrân" de Wittelsbach (1347-1361) (același cu markgraful Ludovic I de Brandenburg)

Duci de Bavaria-Ingolstadt (Herzog Ludwig) 
 Ludovic al VII-lea de Wittelsbach (1413-1443)
 Ludovic al VIII-lea "cel Șchiop" de Wittelsbach (1443-1445)

Duci de Bavaria-Landshut (Herzog Ludwig) 
 Ludovic al IX-lea "cel Bogat" de Wittelsbach (1450-1479)

Duci de Savoia (Lodovico) 

 Ludovic (1434/1440-1465)

Duci de Milano (Lodovico, Luigi) 

 Ludovic Sforza il Moro (1494-1499, 1500)

 Ludovic de Valois (1499-1500, 1500-1512) (același cu regele Ludovic al Franței, cu regele Ludovic al Neapolelui și cu ducele-consort Ludovic de Bretania)

Căpitani generali de Mantova (Luigi) 

 Ludovic I Gonzaga (1328-1370)

 Ludovic al II-lea Gonzaga (1369-1382)

Marchizi de Mantova (Luigi) 

 Ludovic al III-lea Gonzaga il Turco (1444-1478)

Regi ai Etruriei (Lodovico, Luigi) 

 Ludovic I de Bourbon (1801-1803)

Duci de Anjou (Louis) 

 Ludovic I (1360-1384) (același cu regele titular Ludovic I al Neapolelui, cu contele Ludovic de Maine și cu contele Ludovic de Provence)

 Ludovic al II-lea (1384-1417) (același cu regele titular Ludovic al II-lea al Neapolelui, cu contele Ludovic de Maine și de Provence)

 Ludovic al III-lea (1417-1434) (același cu regele titular Ludovic al III-lea al Neapolelui, cu ducele Ludovic de Touraine și cu contele Ludovic de Maine și Provence)

Duci de Touraine (Louis) 

 Ludovic (1417-1434) (același cu regele titular Ludovic al III-lea al Neapolelui, cu ducele Ludovic al III-lea de Anjou și cu contele Ludovic de Maine și Provence)

Conți de Maine (Louis) 

 Ludovic (1356-1384 (același cu regele titular Ludovic I al Neapolelui, cu ducele Ludovic I de Anjou și cu contele Ludovic de Provence)

 Ludovic (1384-1417) (același cu regele titular Ludovic al II-lea al Neapolelui, cu ducele Ludovic de Anjou și cu contele Ludovic de Provence)

 Ludovic (1417-1434) (același cu regele titular Ludovic al III-lea al Neapolelui, cu ducele Ludovic de Touraine, cu ducele Ludovic al III-lea de Anjou și cu contele Ludovic de Provence)

Conți de Provence (Louis) 

 Ludovic (1382-1384) (același cu regele titular Ludovic I al Neapolelui, cu ducele Ludovic I de Anjou și cu contele Ludovic de Maine)

 Ludovic (1384-1417) (același cu regele titular Ludovic al II-lea al Neapolelui, cu ducele Ludovic de Anjou și cu contele Ludovic de Maine)

 Ludovic (1417-1434) (același cu regele titular Ludovic al III-lea al Neapolelui, cu ducele Ludovic de Touraine, cu ducele Ludovic al III-lea de Anjou și cu contele Ludovic de Maine)

Seniori de Monaco (Luigi) 

 Ludovic Grimaldi (1395-1401 (împreună cu Ioan I)

Principi de Monaco (Luigi, Louis) 

 Ludovic I Grimaldi (1662-1701)

 Ludovic al II-lea (1922-1949)

Duci-consorți de Bretania (Louis) 

 Ludovic de Valois (1498-1514) (același cu regele Ludovic al XII-lea al Franței, cu regele Ludovic al Neapolelui și cu ducele Ludovic de Milano)

Mari maeștri ai Ordinului teutonic (Ludwig) 

 Ludwig von Erlichshausen (1450-1467)

Guvernatori ai Transilvaniei 
 Ludwig Wohlgemuth, guvernator militar și civil al Transilvaniei (1849-1851), baron și general

 Ludovic Folliot de Crenville, guvernator al Transilvaniei (1861-1867), conte și general

Personalități 
 Ludwig van Beethoven compozitor german
 Ludwig Erhard cancelar west-german
 „Ludvig Nobel” fratele lui Alfred Nobel
 Ludovic Fazekas lider comunist român
 Ludovic Mircescu politician și general român
 Ludovic Mrazek om de știință român
 Ludovic Orban politician membru PNL
 Ludovic Roman scriitor român
 Ludovic Spiess tenor român, ministru al culturii
 Ludovic Steege ministru de finanțe al României

Variante 
 Lutz, Luis, Lewis, Louis, Ludoviko, Lodewijk, Ludwik, Ljudevit, Lujo, Ludvig, Ludovicus, Ludovico, Luigi, Lucio, Lluís, Gino, Lajos, Lyonel.
 Ludovic Filip, rege al Francezilor (1830-1848)

 Carol Ludovic (Carlo Lodovico)

 Carol Ludovic de Bourbon, rege al Etruriei (1803-1807), duce de Lucca (1824-1847) și duce de Parma (1847-1849)

 Petru Ludovic (Pier Luigi)

 Petru Ludovic Farnese, duce de Parma și Piacenza (1545-1547)

Alte sensuri 
 Ludovic de aur, monedă de aur franceză, emisă în secolul al XVII-lea

Vezi și 
 Ludovic
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine